W sezonie 1924 drużyna Dinamo wystąpiła w piłkarskich Mistrzostwach Moskwy.

Skład

Mecze

Tabela Mistrzostw Moskwy 
 część wiosenna

 część jesienna (o miejsca 5–8)

Uwagi 

1924 w piłce nożnej
Dinamo Moskwa w poszczególnych sezonach